Женская Евролига по пляжному футболу 2022 — второй розыгрыш женской Евролиги, приемника женского Кубка Европы, по пляжному футболу. Турнир пройдёт в Назаре, Португалия и Альгеро, Италия.

Участвующие команды 
 
 
  — ''дебют

Групповой этап

Плей-офф

5 место

1-4 места

См. также

Примечания 

Евролига по пляжному футболу